Princesse Tam Tam est un film d'Edmond T. Gréville, sorti en 1935, avec Joséphine Baker 
 Princesse tam.tam est une marque de lingerie